Перальта-де-Алькофеа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 116.18 км². Население — 618 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски